Gedeler ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Gedeler (1620–1693), Architekt und Maler 
 Gottfried von Gedeler (vor 1660 bis nach 1718), Architekt und Ingenieur